Carota – vegetale
 Carota – colore
 Carota – EP di Lo Stato Sociale del 2021
 Carota – campione di roccia ottenuto tramite carotaggio
Carota di ghiaccio
 Carota – personaggio di One Piece
 Capitan Carota – personaggio dei fumetti DC Comics
 Ivan Čarota (1952) – traduttore, storico, critico letterario e slavista bielorusso